4 miejscowości w Polsce:
 Bolechowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Bolechowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk
 Bolechowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny
 Bolechowice – osada w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice